White Room est une chanson du groupe Cream ;
 White Room est un film canadien de Patricia Rozema ;
 The White Room est un album du groupe The KLF.